61. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa białostockiego
19. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa łomżyńskiego i suwalskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego prowadzone są przez okręgowe związki piłki nożnej: białostocki, łomżyński i suwalski.

Mistrzostwo okręgu :
- białostocko-łomżyńskiego zdobył Hetman Białystok.
- suwalskiego zdobyła Nida Ruciane-Nida.
Puchar Polski okręgu:
- białostockiego zdobył KP Wasilków
- łomżyńskiego zdobyła Olimpia Zambrów
- suwalskiego zdobył Wigry Suwałki.

Drużyny z województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - brak
 2 Liga - Jagiellonia Białystok
 3 Liga - KP Wasilków, Wigry Suwałki, ŁKS Łomża, Olimpia Zambrów.

Klasa Okręgowa - IV poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocko-łomżyńska

Grupa suwalska

Eliminacje do III ligi
 Nida Ruciane-Nida : Jagiellonia II Białystok 3:0, Jagiellonia II : Nida 3:0, (3:4)karne, awans Jagiellonia II.

Klasa A - V poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

 Hetman Tykocin przejął drużynę LZS Stelmachowo i zajął jej miejsce w klasie A.

Grupa łomżyńska

 Po sezonie z rozgrywek wycofały się drużyny Jantaru Łomża i ŁKS II Łomża.

Grupa suwalska

 Po sezonie dojdzie do fuzji MKS Orzysz (kl.A) z Jurandem Bemowo Piskie (kl.okr), powstanie klub Jurand Orzysz (klasa okręgowa).

Eliminacje do klasy okręgowej
 Orlęta : LZS 0:1, LZS Krynki : Orlęta Czyżew 3:0 (vo), awans LZS.

Klasa B - VI poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

 Brak pełnej tabeli.

Puchar Polski – rozgrywki okręgowe 
 BOZPN – KP Wasilków : Kolejarz Czeremcha 2:1
 ŁOZPN – Olimpia Zambrów : ŁKS II Łomża 3:3 (3:0)karne
 SOZPN – Wigry Suwałki : Wigry II Suwałki 3:1

Źródła
 Piłkarskie Dzieje Podlasia, Jerzy Górko, 
 Piłka nożna na ziemi łomżyńskiej w latach 1919-1997, Henryk Pestka.
 Gazeta Współczesna nr.103,112,117/1995r. - tabele klasy okręgowej, A i B.
 
 

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
1994 w polskim sporcie
1994 w piłce nożnej
1995 w polskim sporcie
1995 w piłce nożnej